Улица Васе́нко — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Васенко — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Васенко — улица в Новороссийске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Васенко — улица в Калининском районе.
 Улица Васенко — улица в Павловске.
 Улица Васенко — улица в Саранске.
 Улица Васенко — улица в Челябинске.